Boidae este o familie de șerpi neveninoși, care pot fi întâlniți în America, Africa, Europa, Asia și unele insule din Pacific. Familia cuprinde 5 subfamilii, dintre care două subfamilii cu opt genuri și 43 specii sunt acceptate pe larg. Genul tip este Boa - Gray, 1825. Femelele din această familie sunt, de regulă, mai mari decât masculii. Majoritatea speciilor sunt vivipare.

Cladogramă conform Catalogue of Life:

{{Clade
| label1 = Boidae 
| 1={{Clade
| 1=Acrantophis
| 2=Antaresia
| 3=Apodora
| 4=Aspidites
| 5=Boa
| 6=Bothrochilus
| 7=Calabaria
| 8=Candoia
| 9=Charina
| 10=Corallus
| 11=Epicrates
| 12=Eryx
| 13=Eunectes
| 14=Gongylophis
| 15=Leiopython
| 16=Liasis
| 17=Morelia
| 18=Python
| 19=Sanzinia
}}
}}

Genuri
Conform Reptarium Reptile Database:
 Boinae Gray, 1825 - boas
 Acrantophis Jan, 1863
 Boa Linnaeus, 1758 — boa
 Candoia Gray, 1842
 Chilabothrus Duméril & Bibron, 1844 
 Corallus Daudin, 1803
 Epicrates Wagler, 1830
 Eunectes Wagler, 1830 — anaconda
 Sanzinia Gray, 1849
 Erycinae Bonaparte, 1831
 Calabaria Gray, 1858
 Charina Gray, 1849
 Eryx Daudin, 1803
 Lichanura Cope, 1861
 Ungaliophiinae McDowell, 1987
 Exiliboa Bogert, 1968
 Ungaliophis Müller, 1880

Genuri fosile recunoscute:
 Boinae
 †Bavarioboa Szyndlar & Schleich, 1993
 †Boavus Marsh, 1871
 †Tallahattaophis Holman, 1988
 †Titanoboa Head, Bloch, Hastings, Bourque, Cadena, Herrera, Polly & Jaramillo, 2009
 Erycinae
 †Bransateryx Hoffstetter & Rage, 1972
 †Calamagras Cope, 1873
 †Ogmophis'' Cope, 1885

Referințe

Bibliografie
 Kluge AG. 1991. Boine Snake Phylogeny and Research Cycles. Misc. Pub. Museum of Zoology, Univ. of Michigan No. 178. PDF at University of Michigan Library. Accessed 8 July 2008.

Legături externe